Ütközések (Crash), amerikai film
Crash (magazin)
Crash bandicoot videójáték-sorozat
Crash bandikut (állatfaj)